Catena ima više značenja:
 Catena, Catanzaro
 Catena, Cosenza
 Catena, Pistoia